

Film en video 
 Blessed (2004), een film uit 2004
 Blessed (televisieserie), een sitcom van de BBC uit 2005
 Blessed (2008), een film uit 2008
 Blessed (2009), een film uit 2009

Muziek 
 Blessed (Beenie Man), een muziekalbum uit 1995
 Blessed (Hillsong), een muziekalbum uit 2002
 Blessed (Lucinda Williams), een muziekalbum uit 2011
 Blessed (Tom Hangs), een single uit 2011